Az SPL jelentheti a következőket:

 Scottish Premiere League, skót labdarúgó-bajnokság
 Saudi Professional League, szaúd-arábiai labdarúgó-bajnokság
 SPL, Donnie Yen 2005-ös filmje